La EN 71 (in Italia UNI EN 71) è una norma tecnica europea che disciplina i requisiti di sicurezza dei giocattoli.

La normativa è stata recepita dal diritto italiano e pubblicata in Italia dall'Ente nazionale italiano di unificazione con il nome di UNI EN 71.

La normativa
La normativa è divisa in sotto-normative specifiche per i diversi campi di attuazione:

Note

Voci correlate 
 Sicurezza dei giocattoli

Infanzia

Standard EN
Sicurezza dei prodotti